Romania è un termine latino che significa "terra dei Romani". A seconda dell'accezione, può riferirsi a:
 Romania – Stato dell'Europa orientale
 Vecchio regno di Romania
 Principato di Romania
 Regno di Romania
 Repubblica Socialista di Romania
 Romania – in epoca medioevale nome usato per indicare l'Impero romano d'Oriente
 Romania – nome attribuito in passato a un vino bianco dolce, chiamato anche "vino di Romania"
 Romània – area di diffusione delle lingue romanze
 Grande Romania – termine usato per riferirsi al territorio della Romania nel periodo interbellico

Altri progetti